Alana Haim (1991-), auteure-compositrice-interprète, musicienne et actrice américaine ;
 Corey Haim (1971-2010), acteur, producteur et scénariste canadien ;
 Paul Ben-Haim (1897-1984), compositeur israélien ;
  ;
 Werner Haim (1968), sauteur à ski autrichien.

Divers 
 Haim, groupe de pop américain

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme juif